Баттон — прізвище. Відомі носії:
 Дженсон Баттон
 Дік Баттон
 Томас Баттон

Див. також 
 Баттон
 Батон